Partit verd
 Partit Verd Europeu: partit polític d'Europa.
 Partit Verd (Alemanya)
 Partit Verd (Escòcia): partit polític d'Escòcia.
 Partit Verd (Irlanda): partit polític d'Irlanda.
 Partit Verd (Letònia): partit polític de Letònia.
 Partit Verd (Suècia): partit polític de Suècia.
 Partit Verd (Suïssa): partit polític de Suïssa.
 Partit Verd Eto-Ecologista: partit polític de l'Uruguai.

Vegeu també 
 Els Verds